Alfons II. Provensálský (1179 Barcelona – 2. února 1209 Palermo) byl provensálský hrabě v letech 1185–1209, druhorozený syn aragonského krále Alfonse II. a Sanchy Kastilské, bratr Petra II.

Hrabětem provensálským se Alfons stal již jako šestiletý, kdy nastoupil po svých strýcích Ramonu Berenguerovi IV. a Sanchovi.
Roku 1193 se Alfons v Aix-en-Provence oženil s Gersende ze Sabranu a v manželství se narodil syn a dcera. Doprovázel svou sestru Konstancii na Sicílii a velel početné skupině jezdců, jež dostala věnem. Zemřel v důsledku epidemie v únoru 1209 v Palermu a jeho ostatky byly přeneseny do kostela Saint-Jean-de-Malte v Aix-en-Provence. Nástupcem se stal syn Ramon Berenguer V.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Aragonští
Hrabata provensálská
Aragonští infanti
Katoličtí panovníci
Narození v Barceloně
Úmrtí v Palermu
Pohřbení v kostele Saint-Jean-de-Malte v Aix-en-Provence
Narození v roce 1179
Úmrtí 2. února
Úmrtí v roce 1209
Muži